Джон Грей (; апрель 1480 — 9 сентября 1504) — английский аристократ, 4-й барон Лайл с 1487 года и 2-й виконт Лайл с 1492 года.

Биография 
Джон Грей принадлежал к старинному баронскому роду французского происхождения, представители разных ветвей которого носили титулы баронов Грей из Ратина, из Коднора, из Уилтона, из Ротерфилда. Джон принадлежал к ветви Греев из Ратина. Он родился в 1480 или 1481 году в семье Эдуарда Грея и Элизабет Толбот, 3-й баронессы Лайл в своём праве, и стал единственным сыном. В 1483 году отец Джона получил титул виконта Лайла. В 1487 году, после смерти матери, Джон стал 4-м бароном Лайл, а в 1492 году, после смерти отца, стал 2-м виконтом Лайл. В июне 1504 года он женился на Мюриэль Говард, дочери Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, и Элизабет Тилни. Спустя всего три месяца виконт умер.

Виконтесса Мюриэль на момент смерти мужа была беременна. 25 марта 1505 года она родила дочь Элизабет, ставшую 5-й баронессой Лайл в своём праве (титул виконта не мог передаваться по женской линии и поэтому вернулся короне). Элизабет была обручена со своим опекуном Чарльзом Брэндоном (впоследствии герцогом Саффолком), но этот брак не был заключён. Позже баронессу выдали за Генри Куртене, маркиза Эксетера. Она умерла в возрасте 14 лет (1519), так что права на наследство Лайлов перешли к сестре Джона, ещё одной Элизабет.

Вдова Джона в 1506 году вышла за Томаса Найветта, которому родила ещё пятерых детей. Она умерла в 1512 году.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Лайл
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века
Виконты Лайл
Виконты Англии XV века
Виконты Англии XVI века
Греи